Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Bręczewski – polski przedsiębiorca
 Mieczysław Bręczewski – polski lekkoatleta